Ogólnopolski Konkurs Wydawnictw Reklamowych IDEA w Toruniu - festiwal i przegląd konkursowy prac i wydawnictw reklamowych, odbywający się w latach 1996 - 2002 w Toruniu.

Charakterystyka 
Konkurs był przeglądem twórczości graficznej, reklamowej, wydawniczej, tworzonej przez polskie agencje reklamowe. W 2002 posiadał nietypową, osobną kategorię - IDEA Region, oceniającej reklamę polskich miast i regionów.

Organizatorem był  Związek Polskich Artystów Plastyków - Sztuka Użytkowa okręgu toruńskiego, wspierany przez samorządy. Pomysłodawcami konkursu byli: Lech Tadeusz Karczewski i Tomasz Sobecki.

Festiwal odbywał się co roku, w maju. Trwał przez trzy dni. Prezentacje udostępniane były w Galerii Sztuki Wozownia lub w Pałacu Eskenów.

Kategorie festiwalu 
Konkurs odbywał się w kilku kategoriach: plakatu, kalendarzy, katalogów, rocznych raportów, folderów, znaków towarowych, druków firmowych, ogłoszeń prasowych, opakowań, stron internetowych.

Corocznie na konkurs wpływało około 400-600 prac z całej Polski.

Jury festiwalu 
Przewodniczący jury byli: prof. Ryszard Otręba - ASP Kraków;
prof. Tomasz Bogusławski - Dziekan Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP Gdańsk;
prof. Witold Chmielewski - Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń;
dr Krzysztof Trusz ASP Warszawa - dyrektor artystyczny Gazety Wyborczej;
Anna Kosicka - dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu;
art. plast. Małgorzata Wojnowska - Sobecka - ZPAP PSU O/ Toruń.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Festiwale i przeglądy w Toruniu